Il singolare femminile del NASDAQ-100 Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Serena Williams era la detentrice del titolo.

Kim Clijsters ha battuto in finale 6–3, 7–5 contro Marija Šarapova.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Amélie Mauresmo (semifinali)
 Marija Šarapova (finale)
 Serena Williams (quarti)
 Elena Dement'eva (quarti)
 Anastasija Myskina (quarto turno)
 Svetlana Kuznecova (quarto turno)
 Alicia Molik (quarto turno)
 Venus Williams (semifinali)
 Vera Zvonarëva (secondo turno)
 Nadia Petrova (secondo turno)
 Patty Schnyder (terzo turno)
 Nathalie Dechy (terzo turno)
 Elena Bovina (terzo turno)
 Francesca Schiavone (terzo turno)
 Elena Lichovceva (quarto turno)
 Karolina Šprem (quarto turno)

 Paola Suárez (secondo turno)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Justine Henin (quarti)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Ai Sugiyama (terzo turno)
 Tatiana Golovin (quarto turno)
 Shinobu Asagoe (quarto turno)
 Amy Frazier (secondo turno)
 Fabiola Zuluaga (terzo turno)
 Flavia Pennetta (terzo turno)
 Magdalena Maleeva (terzo turno)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Gisela Dulko (terzo turno)
 Anna Smashnova (terzo turno)
 Dinara Safina (secondo turno)
 Klára Zakopalová (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

NASDAQ-100 Open 2005